Кальсада () — испаноязычное имя собственное; распространено в виде топонимов и фамилий.
 Кальсада, Максимильяно (род. 1990) — уругвайский футболист, опорный полузащитник аргентинского клуба «Банфилд».

Топонимы 
 Кальсада-де-Вальдунсьель — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Саламанка в составе автономного сообщества Кастилия и Леон.
 Кальсада-де-Дон-Дьего — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Саламанка в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. 
 Кальсада-де-Калатрава — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сьюдад-Реаль, в составе автономного сообщества Кастилия — Ла-Манча. 
 Кальсада-де-лос-Молинос — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Паленсия в составе автономного сообщества Кастилия и Леон.
 Кальсада-де-Оропеса — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Толедо, в составе автономного сообщества Кастилия — Ла-Манча.
 Кальсада-дель-Кото — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Леон, в составе автономного сообщества Кастилия и Леон.